De Noorse voetbalbeker 1989 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 1989) was de 84ste editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 6 juni met de eerste ronde en eindigde op 29 oktober 1989 met de tweede finalewedstrijd in het Ullevaal Stadion in Oslo. Het toernooi werd gewonnen door Viking dat Molde in de eindstrijd versloeg en daarmee voor de vierde keer in de clubgeschiedenis het bekertoernooi op zijn naam schreef.

Schema

Zie ook
 1. divisjon 1989
 Noors voetbalelftal in 1989

1989
Noorwegen